Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 11 августа и 12 августа на Олимпийском водном стадионе Рио-де-Жанейро.

Джозеф Скулинг принёс Сингапуру первую в истории золотую олимпийскую награду во всех видах спорта. Серебро поделили сразу три пловца, в их числе победитель трёх последних Олимпийских игр на этой дистанции Майкл Фелпс. Для Фелпса эта медаль стала 27-й на Олимпийских играх за карьеру и последней в личных дисциплинах (последнюю 28-ю медаль Фелпс выиграет чуть позднее в эстафете).

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен олимпийский рекорд:

Медалисты

Заплывы

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
Плавание на летних Олимпийских играх 2016